Escuintla bezeichnet:

 Departamento Escuintla, einen Verwaltungsbezirk im Süden Guatemalas
 Escuintla (Guatemala), die Hauptstadt des gleichnamigen guatemaltekischen Departamentos
 Municipio Escuintla, eine Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Chiapas
 Escuintla (Chiapas), eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat Chiapas